Dieser Artikel enthält die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Wimbledon Championships 1970 im Herreneinzel. Insgesamt nahmen 80 Spieler an der Qualifikation um die 10 Startplätze der Hauptrunde teil.

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Obere Hälfte 5

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Untere Hälfte 5

Weblinks 
 The Championships 1970: Qualifying Gentlemen's Singles. In: wimbledon.com (englisch).

Herreneinzel (Qualifikation)
1970